Le salon AeroExpo Marrakech ou le Marrakech Air Show (MAS) est un salon aéronautique biennal organisé par IEC qui a pour vocation de rencontrer en un même lieu les autorités étatiques, civiles et militaires du continent africain et les industriels de l'aéronautique et du spatial et la première édition s'est tenue en 2008.

Marrakech Air Show est tous les deux ans l'occasion de rencontres des partenaires de l’industrie aéronautique et spatiale de la planète avec le continent africain, et de consolider le développement de la Plateforme Aéronautique Africaine au Maroc.

L'ensemble de la communauté internationale aéronautique a manifesté un intérêt accru pour l’Afrique, les États du continent soucieux de leur développement économique sont conscients de la nécessité du développement de ses moyens de communication. Le transport aérien et les transmissions par satellite sont des vecteurs de croissance ayant un « rayon d’action » planétaire.

La nouvelle édition 2018 reste fidèle à cet esprit et compte également promouvoir les opportunités d'investissement dans ce secteur en Afrique tout en consolidant les dernières initiatives des constructeurs et équipementiers aéronautiques au Maroc et en Tunisie notamment.

Durant ces quatre jours, des espaces thématiques permettront aux professionnels à travers des conférences, des démonstrations et des présentations statiques et dynamiques d’appréhender les évolutions du secteur.

Démonstrations 

Durant 4 jours les démonstrations aériennes se sont enchaînées, patrouille marocaine de voltige « La Marche verte », ravitaillement de chasseurs a basse altitude, évolution F-16, des Équipes de voltige aérienne d'armées étrangères, démonstrations de largage anti-incendie, anti-acridiens, largage de parachutiste, hélitreuillage……

Voir aussi 
 Économie du Maroc
 Salon aéronautique
 Industrie aéronautique

Lien externe

Notes et références 

Rencontre ou évènement aéronautique
Marrakech